Jméno Theo van Gogh sdílí více osob:

 Theo van Gogh (obchodník) (1857–1891) – obchodník s obrazy, bratr Vincenta van Gogha
 Theo van Gogh (režisér) (1957–2004) – režisér, publicista, televizní producent a herec